1.B Hrvatka rukometna liga za žene u sezoni 1992./93. je predstavlja drugi rang prvenstva te je igrana u dvije skupine: Sjever i Jug.

Ljestvice

Sjever

Jug

Poveznice i izvori 
 1.A HRL 1992./93.
 2. HRL 1992./93.
 Hrvatski kup 1992./93.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994.

1992-93
ž-1B